

Saints 
 Tugdual de Tréguier (), saint catholique gallois ;
 Tugdual de Saint-Dolay (1917-1968), saint orthodoxe.

Prénom 
 Tugdual, prénom masculin breton.

Titres 

 Tugdual (2010-2019), série de livres fantastiques d’Anne Plichota et Cendrine Wolf.

Toponyme 

 Saint-Tugdual, commune française du Morbihan.